Français Transaltor – komputerowy tłumacz firmy Techland. Program tłumaczy teksty z polskiego na francuski oraz z francuskiego na polski. Posiada słownik z 140 tysiącami tłumaczeń i 1,4 mln form fleksyjnych. Français Translator posiada 33 profile tłumaczeń (np. ekonomiczny, biologiczny itp.), które można dowolnie łączyć. Umożliwia on także tłumaczenie stron internetowych (ale tylko w Internet Explorerze).

Minimalne wymagania Français Translator 
 Procesor: Intel Pentium II 300 MHz
 Pamięć: 32 MB
 System: Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP
 Ilość wolnego miejsca na dysku: 100 MB

Zobacz też 
 Deutsch Translator
 English Translator

Linki zewnętrzne 
Strona Français Translator

Oprogramowanie do nauki języków